Beša kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
Beša (okres Levice)
Beša (okres Michalovce)